Ваггерюд (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ваггерюд — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.